Níkos ou Nikólaos Pappás peut désigner :

 Níkos Pappás, joueur grec de basket-ball ;
 Níkos Pappás, homme politique grec ;
 Nikólaos Pappás, amiral grec.